Муса-Алі — назва села Зайцеве Чорноморського району Автономної Республіки Крим України до 1944 року
 Муса-Алі — пік (2022 м) Данакгільского хребта, Джибуті